Мата Анона има више значења:

 Мата Анона (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Анона (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Анона (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику